O-1 steht für:
 Cessna O-1, Flugzeugtyp
 Otoyol 1, Stadtautobahn der türkischen Stadt Istanbul
 USS O-1 (SS-62), U-Boot der US-Navy

O1